Arslane ist der Familienname folgender Personen:

 Magid Arslane (1908–1983), libanesischer Nationalheld und Politiker
 Talal Arslane (* 1965), libanesischer Prinz und Politiker

Siehe auch:
 Arslan